Децим Юній Сілан Молодший (; прибл. 33 до н. е. — прибл. 5 до н. е.) — римський нобіль часів ранньої Римської імперії.

Життєпис 
Походив з роду нобілів Юніїв. Син Луція Юнія Сілана, претора 24 року до н. е., та Семпронії. Отримав ім'я на честь діда Децима Юнія Сілана, монетарія 89 року до н.е. Завдяки родинним зв'язкам за правління імператора Октавіана Августа увійшов до сенату. Помер у молодому віці, не досягнувши консульства.

Родина 
 Луцій Юній Сілан, консул-суффект 26 року

Джерела 
 R. Syme «The Augustan aristocracy», Oxford, 1989, p. 191 

Юнії Сілани